Candanedo puede hacer referencia a:

Divisiones administrativas

En España 
 :
 :
 Candanedo de Fenar, localidad del municipio de La Robla.
 Candanedo de Boñar, localidad del municipio de Vegaquemada.
 :
 Candanedo, parroquia del concejo de Tineo.